Az alábbi lista a magyar nemzeti női labdarúgó-válogatottban szerepelt játékosokat sorolja fel, sorszám, születési év, a válogatottban szereplés száma, válogatottbeli góljai, első, utolsó éve, egyesületei szerint. Kapusoknál a kapott gólok (kg-x).

A lista adatai a 2013. október 31-i Magyarország–Bulgária mérkőzéssel (219-es) zárulnak.

A

B

C, Cs

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

S

Sz

T

U

V

Z

Lásd még 
 A magyar női labdarúgó-válogatott játékosainak listája mérkőzésszám alapján
 Magyar női labdarúgó-válogatott

Források 

 Futball '94, P & L Grafika Kiadó, Budapest, 1995, 354-355. o., ISSN 1217-873X 
 Magyar futballévkönyv '97, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 1998, 198-199. o., 
 Futballévköny 2002, I. Magyar rész, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2003, 398-400 o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2004, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2004, 146. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2005, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2005, 166. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2006, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2006, 159. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2007, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2007, 146. o., ISSN 1585-2172
 Futballévköny 2008, Aréna 2000 Kiadó, Budapest, 2008, 132. o., ISSN 1585-2172

Magyar női labdarúgás
Labdarúgó-válogatottakkal kapcsolatos listák